Elger peut désigner :

Patronyme 
  (1949- ), neurologue allemand ;
 , chanteuse, compositrice et présentatrice allemande ;
  (1958-), historien de l'art et conservateur de musée allemand ;
 , lugeur des années 1920.
  (1756-1828), moine et botaniste allemand
 Thomas Gwyn Elger (1836-1897), un astronome anglais.

Prénom 
 Elger Esser (1967- ), photographe allemand ;
  (vers 1180-1242), dominicain allemand.

Autres 
 Elger, cratère lunaire.

Voir aussi